НХЛ в сезоне 1985-1986 — стал 69-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс».

Плей-офф Кубка Стэнли 
1/8 финала:
Монреаль — Бостон	        3-0	(3-1, 3-2, 4-3)
Квебек — Хартфорд	        0-3	(2-3от, 1-4, 4-9)
Филадельфия	— Рейнджерс	2-3	(2-6, 2-1, 2-5, 7-1, 2-5)
Вашингтон — Айлендерс	    3-0	(3-1, 5-2, 3-1)
Миннесота — Сент-Луис	    2-3	(1-2, 6-2, 3-4, 7-4, 3-6)
Чикаго — Торонто	        0-3	(3-5, 4-6, 2-7)
Эдмонтон — Ванкувер	    3-0	(7-3, 5-1, 5-1)
Калгари — Виннипег	    3-0	(5-1, 6-4, 4-3от)

1/4 финала:
Монреаль — Хартфорд	4-3	(1-4, 3-1, 4-1, 1-2от, 5-3, 0-1, 2-1от)
Вашингтон — Рейнджерс 2-4	(3-4от, 8-1, 6-3, 5-6от, 2-4, 1-2)
Сент-Луис — Торонто   4-3	(6-1, 0-3, 2-5, 7-4, 4-3от, 3-5, 2-1)
Эдмонтон — Калгари    3-4	(1-4, 6-5от, 2-3, 7-4, 1-4, 5-2, 2-3)

Полуфиналы:
Монреаль — Рейнджерс	4-1	(2-1, 6-2, 4-3от, 0-2, 3-1)
Калгари — Сент-Луис	4-3	(2-3, 8-2, 5-3, 2-5, 4-2, 5-6от, 2-1)

Финал:
Калгари — Монреаль	1-4	(5-2, 2-3от, 3-5, 0-1, 3-4)

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1985 год в хоккее
1986 год в хоккее